El término Bobadilla hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 a Bobadilla (Chile), una localidad de la comuna de San Javier de Loncomilla, en la provincia de Linares, en  Chile;

En España 
 a Bobadilla (La Rioja), un municipio de la provincia de La Rioja;
 a Bobadilla (Jaén), una localidad del municipio de Alcaudete, en la provincia de Jaén;
 a Bobadilla (Antequera), una localidad del municipio de Antequera, en la provincia de Málaga;
 a Condado de Bobadilla, un título nobiliario de esta localidad española;
 a Estación de Bobadilla, una estación;
 a Bobadilla (Granada), una localidad del municipio de Granada, en la provincia de Granada;
 a Bobadilla del Campo, un municipio de la provincia de Valladolid;

Personas 
 a Aldo Bobadilla, futbolista paraguayo;
 a Bobadilla, caricaturista mexicano.
 a Beatriz de Bobadilla, gobernadora de La Gomera, en Canarias;
 a Beatriz de Bobadilla, I marquesa de Moya, hija de mosén Pedro de Bobadilla y María Maldonado;
 a Emilio Bobadilla, escritor y periodista cubano;
 a Francisco Bobadilla, guionista chileno;
 a Francisco de Bobadilla, obispo de Toledo y de Salamanca, hijo de la marquesa de Moya;
 a Francisco de Bobadilla, juez pesquisidor y gobernador de Las Indias;
 a Francisco de Bobadilla, corregidor de Córdoba, hijo de mosén Pedro de Bobadilla y de María Maldonado;
 a Isabel de Bobadilla, dama de Isabel la Católica, hija de mosén Pedro de Bobadilla y de María Maldonado;
 a Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, virrey del Perú;
 a Nicolás de Bobadilla (ca. 1509—1590), jesuita español;
 a Pedro de Bobadilla, noble castellano, padre de la marquesa Beatriz de Bobadilla;
 a Sergio Bobadilla, político y comediante chileno.
 a Tomás Bobadilla, político e intelectual dominicano, primer presidente de la República Dominicana de marzo a julio de 1844.